Фаунтин Сити има више значења:
 Фаунтин Сити (Висконсин)
 Фаунтин Сити (Индијана)